Вертискос — греческий топоним. Может означать:

 Вертискос (Салоники) — деревня.
 Вертискос (хребет) — горный хребет.